

Personen
Brant als voornaam
Brant Bjork (1973), Amerikaanse muzikant
Brant van Slichtenhorst (c. 1587-1666), Patroon uit de 17e eeuw
Brant Wubs (1943-2008), Nederlandse advocaat

Brant als achternaam
Isabella Brant (1591-1626), Zuid-Nederlandse vrouw getrouwd met Peter Paul Rubens
Henry Brant (1913-2008), Amerikaanse componist
Mike Brant (1947-1975), Israëlische zanger
Pieteren den Brant, Middeleeuwse dichter
Sebastian Brant (c. 1457-1521), Duitse humanist

Zie ook
Brants (doorverwijspagina)
Brand (doorverwijspagina)
Brandt (doorverwijspagina)
Brandts (doorverwijspagina)